Соревнования в мужском фристайле в дисциплине акробатика на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 17 и 18 февраля в сноу-парке «Феникс». В соревновании приняли участие 25 спортсменов. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Действующим олимпийским чемпионом являлся белорусский фристайлист Антон Кушнир.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация

1-я квалификация 
Первая квалификация соревнований пройдёт 17 февраля. В ней примут участие 25 спортсменов, которые выполнят по одному прыжку. Фристайлисты, занявшие первые 6 мест, отбираются в финал, остальные же получают право выступить во 2-й квалификации.

2-я квалификация 
Вторая квалификация соревнований пройдёт 17 февраля. В ней примут участие 19 спортсменов, которые выполнят по одному прыжку. Фристайлисты, занявшие первые 6 мест, отбираются в финал, остальные завершают свои выступления на Играх.

Финал

Финал 1 
В первом финале примут участие 12 спортсменов, квалифицировавшихся по итогам двух отборочных раундов. Во второй финал выходят 9 спортсменов, показавших лучший результат.

Финал 2 
Во втором финале примут участие 9 спортсменов, квалифицировавшихся по итогам первого финала. В третий финал выходят 6 спортсменов, показавших лучший результат.

Финал 3 
В третьем финале примут участие 6 спортсменов, квалифицировавшихся по итогам второго финала. Спортсмен, показавший лучший результат, становится олимпийским чемпионом.

Ссылки 
 Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS)
 Программа соревнований